Pavel Novotný est un nom porté par :

 Pavel Novotný (1973-), footballeur tchèque.
 Pavel Novotný (1977-), acteur pornographique tchèque.

Voir aussi